Attaliderna var en dynasti av kungar i det antika riket Pergamon i Mindre Asien. Attaliderna var en av fyra dynastier som etablerades av Alexanders efterträdare, de andra är den Seleukidiska dynastin, Ptolemeiska dynastin och Antigonidiska dynastin.

 Filetairos (282 f.Kr.–263 f.Kr.)
 Eumenes I (263 f.Kr.–241 f.Kr.)
 Attalos I Soter (241 f.Kr.–197 f.Kr.)
 Eumenes II (197 f.Kr.–160 f.Kr.)
 Attalos II Filadelfos (160 f.Kr.–138 f.Kr.)
 Attalos III (138 f.Kr.–133 f.Kr.)
 Eumenes III Aristonikos (133 f.Kr.–129 f.Kr.)

Genealogi 

Asiens monarker
Antikens regenter